Ynys Môn peut désigner :
 le borough d’Ynys Môn, nom gallois du bourough de l’Isle of Anglesey, un ancien district administratif du comté du Gwynedd, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Ynys Môn, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Ynys Môn, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi